Simple Man – traccia dell'album (pronounced 'lĕh-'nérd 'skin-'nérd) dei Lynyrd Skynyrd del 1973
 Simple Man – album di Klaus Nomi del 1982
 Simple Man – album di Charlie Daniels del 1989